Het ATP-toernooi van Quito 2017 (met de officiële naam Ecuador Open Quito) werd van 6 tot en met 12 februari 2017 gespeeld in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Club Jacarandá.

Het enkelspel werd gewonnen door Víctor Estrella Burgos. Hij won de finale van Paolo Lorenzi met 6-7, 7-5 en 7-6.
Het dubbelspel werd gewonnen door James Cerretani en Philipp Oswald. Zij wonnen de finale na opgave van Julio Peralta en Horacio Zeballos met 6-3 en 2-1.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Quito
ATP-toernooi van Quito